Anum ist 
 ein Volk in Ghana, siehe Anum (Volk)
 ein Fluss in Ghana, siehe Anum (Fluss)
 der akkadische Name einer mesopotamischen Gottheit, siehe An (Gottheit)

Anum ist ein Namensteil von:
 Anum-muttabil, König von Der